Dürk ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dürk (1949–2014), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin, Publizistin und Unternehmensberaterin
 Georg Friedrich Dürk (1788–1877), französischer Soldat deutscher Herkunft, Ritter der Ehrenlegion